Романько́:

  (род. 1993) — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России в полусреднем весе (2013).
 Романько, Виктор Алексеевич (род. 1953) — советский и российский баянист.
 Романько, Марина Евгеньевна (также Нечаева и Гусева; род. 1986) — российская шахматистка.
 Романько, Олег Валентинович (род. 1976) — украинский военный историк.
 Романько, Ольга Георгиевна (род. 1958) — сопрано, оперная певица.